Оніча:

 Оніча — містечко в штаті Алабама, США
 Оніча — книга Жан-Марі Ле Клезіо
 Оніча — місто в Нігерії